San Gabriel Cuauhtla, es una localidad que pertenece al municipio de Tlaxcala y se localiza al sur de la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl. Tiene una población de 7,220 habitantes. Sus antiguos pobladores se dedicaban a la fabricación de ladrillo, teja y derivados del barro, de manera artesanal. Actualmente es una colonia de innumerables fraccionamientos habitacionales. Colinda al norte con la colonia de Ocotlán, muy famosa por su basílica de construcción de estilo barroco. Cuenta con su propia Iglesia. El centro conserva su antigua fachada que le da un aire de pueblo pintoresco.

Referencias

Enlaces externos 
http://mexico.pueblosamerica.com/i/san-gabriel-cuauhtla/

Cuauhtla
Cuauhtla